Příjmení Gasser nese více různých osobností:

 Edoardo Gasser (1859–???) – rakouský právník a politik italské národnosti z Terstu
 Herbert Spencer Gasser (1888–1963) – americký fyziolog
 Sandra Gasserová (* 1962) – švýcarská atletka
 Vinzenz Gasser (politik) (1853–1929) – rakouský politik německé národnosti z Tyrolska